

Geografia

Austria 
 Sitzendorf an der Schmida – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Hollabrunn

Niemcy 
 Sitzendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt